Verheyen kan som auktorsförkortning betyda:

 Erik Verheyen
 René K. Verheyen
 Walter N. Verheyen
 Karel Verheyen

Robotskapade auktorsförkortningar